Фридрих II:
 Фридрих II (ок. 995—1026) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии с 1019.
 Фридрих II (герцог Нижней Лотарингии) (ок. 1003/1005-1065)
 Фридрих II Одноглазый (1090—1147) — герцог Швабии (1105—1147).
 Фридрих II (ок. 1188—1255) — бургграф Нюрнберга, граф Цоллерна.
 Фридрих II (император Священной Римской империи) (1194—1250) — император Священной Римской империи (c 1220 г.)
 Фридрих II (герцог Австрии) (1201—1246) — герцог Австрии (c 1230 г.) из династии Бабенбергов.
 Фридрих II (маркграф Бадена) (ум. 1333) — маркграф Бадена с 1291 года
 Федериго II (король Сицилии) (1272—1337) — король Сицилии (c 1296 г.)
 Фридрих II (маркграф Мейсена) (1319—1349) — маркграф Мейсена, и ландграф Тюрингии с 1323 года.
 Фридрих II (1327—1344) — герцог Австрии (не правил) из династии Габсбургов.
 Фридрих II (курфюрст Саксонии) (1412—1464) — курфюрст Саксонии (c 1428 г.)
 Фридрих II (курфюрст Бранденбурга) (1413—1470) — маркграф (с 1440 г.) и курфюрст Бранденбурга.
  (; 1480—1547), герцог Лигницы (с 1488 г.), Бржега (с 1521 г.) и  (с 1523 г.)
 Фридрих II (курфюрст Пфальца) (1482—1556) — курфюрст Пфальца (с 1544 года).
 Фридрих II Гольштейн-Готторпский (1568—1587) — второй герцог Гольштейн-Готторпский.
 Фридрих II Бранденбург-Ансбахский (1616—1634) — маркграф Бранденбург-Ансбаха в 1625—1634 годах
 Фридрих II (ландграф Гессен-Гомбурга) (1633—1708) — ландграф Гессен-Гомбурга.
 Фридрих II (герцог Саксен-Гота-Альтенбурга) (1676—1732) — герцог Саксен-Гота-Альтенбурга.
 Фридрих II (король Пруссии) (1712—1786) — король Пруссии (c 1740 г.)
 Фридрих II (ландграф Гессен-Касселя) (1720—1785) — ландграф Гессен-Касселя с 1760 года.
 Фридрих II (герцог Ангальта) (1856—1918) — герцог Ангальта в 1904—1918 годах.
 Фридрих II (великий герцог Баденский) (1857—1928)